Röholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Röholm, Houtskär, Åboland, 
 Röholm, Korpo, Åboland,

Se även
Röholmen
Rösholmen
Rödholmen

Robotskapade Finlandförgreningar